WEC (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Wijbosch, Noord-Brabant
 World Extreme Cagefighting (WEC), een in 2010 in de UFC opgenomen bond voor MMA
 FIA World Endurance Championship ook aangeduid als WEC, een wereldkampioenschap in de autosport 
 WEC International (Worldwide Evangelisation Crusade), een evangelisch-christelijke zendingsorganisatie